У́лица Макси́ма Железняка́ — название улиц в различных населённых пунктах Украины, присвоенное в память о Максиме Железняке.

Улица Максима Железняка — улица в Киеве.
 Улица Максима Зализняка — улица в Умани.

См. также 
 Улица Матроса Железняка